Astronomische Nachrichten () — один из первых международных журналов по астрономии , был основан в 1821 году немецким астрономом Генрихом Христианом Шумахером. Утверждается, что это самый старый астрономический журнал, который продолжает выпускаться. В настоящее время основные темы публикации — физика Солнца, экстрагалактическая астрономия, космология, геофизика и научные методы в этих областях.

Формат выпусков 
Хотя журнал был основан в 1821, первый том датируется 1823 годом. Volume 1 (1823) состоит из 33 выпусков () и из 516 страниц. Том 2 следующего года образовывают 34 выпуска и 497 страниц. За исключением 1830—1832 годов, когда в 1831 году было опубликовано 2 тома, а в 1830 и 1832 ни одного, до 1846 года каждый год выходило ровно по одному тому из приблизительно 20-30 выпусков. Затем обычно выпускалось по 2 тома в год до 1884. В 1884 году было выпущено рекордное количество — 5 томов. Между 1884 и 1914 обычно выходило по 3 или больше томов. В годы 1915—1919 (Первая мировая война) был провал в публикациях, только в 1916 и 1919 вышло по одному тому. С 1920 по 1940 обычно выходило по 3 тома в год. Только по одному тому в год выходило с 1941 по 1943, и вовсе не было публикаций с 1944 по 1946 (Берлин испытал большие разрушения во время Второй мировой войны). С 1947 до настоящего времени журнал выпускает обыкновенно по тому в год, но совсем не выпускался в отдельные годы 1950-х, 1960-х и 1970-х. С 1974 по 1996 журнал выпускает по 6 выпусков в год, каждый том состоит из 300—400 страниц.

Под новым издателем, Wiley, эта закономерность продолжилась до 2003, когда число выпусков в год было увеличено до 9 благодаря публикации дополнительных материалов. С 2004 выходит по 10 выпусков в год. В 2006, том 327, было 10 выпусков и 1100 страниц.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Wiley InterScience
 Первое вводное слово редактора Генриха Христиана Шумахера в 1823 (Немецкая Викитека)
 Astronomische Nachrichten: News in Astronomy and Astrophysics 1823—1998 — каталог старых статей от Wiley InterScience
 Поиск по журналу от NASA’s Astrophysics Data System (альтернативный способ поиска старых публикаций)
 Карточка журнала от Journal Info

Астрономические журналы
Журналы открытого доступа
История астрономии
Научные журналы Германии